Bryan Roger Adams (1942 -  ) é um botânico  norte-americano .

Ligações externas
  

Botânicos dos Estados Unidos